Luigi Lusignani (politico), sindaco di Parma (1906-1909)
Luigi Lusignani (militare)